Storm − norweski zespół muzyczny
 Storm − singel SuRie
 Storm − singel Victora Crone’a
 Storm − album grupy Theatre of Tragedy
 Storm − komiks autorstwa Dona Lawrence`a i Martina Lodewijka
 Storm − fikcyjna postać z komiksów Marvela
 Storm botnet
 Storm − oprogramowanie rozwijane przez firmę Canonical
 Storm (singiel grupy Reflexion)

Zobacz też 
 Theodor Storm − pisarz i poeta niemiecki